Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Shigure :
 le Shigure, un destroyer de classe Asakaze lancé en 1906 et démoli en 1924 ;
 le Shigure, un destroyer de classe Shiratsuyu lancé en 1935 et coulé en 1945.

Shigure